Heracleum longifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin. Heracleum longifolium ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
longifolium